Argentinië
La Opinión (Argentinië), krant uit Buenos Aires
Colombia
La Opinión (Cúcuta), krant uit Cúcuta
Mexico
La Opinión (Poza Rica), krant uit Poza Rica
La Opinión (Puebla), krant uit Puebla
Puerto Rico
La Opinión (Cayey), krant uit Cayey
La Opinión del Sur, krant uit Ponce
Spanje
La Opinión A Coruña, krant uit A Coruña
La Opinión de Málaga, krant uit Málaga
La Opinión de Murcia, krant uit Murcia
La Opinión de Tenerife, krant uit Santa Cruz de Tenerif
La Opinión - El Correo de Zamora, krant uit Zamora
Verenigde Staten
La Opinión (Los Angeles), krant uit Los Angeles